«Тхонъиль» ( — Воссоединение) — станция Пхеньянского метрополитена. Расположена на линии Чхоллима между станциями «Кэсон» и «Сынни».

Открыта 6 сентября 1973 года в составе пускового участка Пхеньянского метрополитена «Пульгынбёль» — «Понхва».

Станции Пхеньянского метрополитена